Windows 10 Mobile és una edició del sistema operatiu Windows 10 desenvolupat per Microsoft. Aquesta edició de Windows 10 és un sistema operatiu mòbil que succeeix a Windows Phone 8.1 i està dissenyat per a telèfons intel·ligents i petites tauletes de menys de 8 polzades de pantalla, funcionant amb processadors ARM així com processadors amb arquitectures IA-32.

Windows 10 Mobile té l'objectiu de proveir major apropament amb la seva contrapart per als ordinadors personals, inclosa una sincronització molt més extensiva del contingut, una nova plataforma d'aplicacions universals que permetrà que una aplicació s'executi en múltiples plataformes amb Windows 10, com els ordinadors personals, dispositius mòbils i Xbox, la capacitat del desenvolupador de programari per portar aplicacions Android i iOS fàcilment amb modificacions mínimes, així com la capacitat, el maquinari suportat, possibilitat de connectar dispositius a una pantalla externa i utilitzar una interfície "PC-like" amb ajuda del ratolí i el teclat. Els telèfons intel·ligents amb Windows Phone 8.1 seran elegibles per a l'actualització a Windows Mobile 10, depenent del fabricant i suport portador. Algunes característiques poden variar en funció de les compatibilitats de programari.

La primera Technical Preview per a Windows 10 Mobile es va posar a disposició a baixar pels telèfons intel·ligents Lumia el 12 de febrer de 2015. Dispositius addicionals Lumia van ser suportats en compilacions posteriors. Les versions publicades després de la build 10080, publicat el 14 de maig de 2015, també funcionen en la variant de Windows Phone, el telèfon HTC One (M8). Tot i que el M8 és actualment l'únic telèfon no Lumia Windows inclòs en el programa de vista prèvia com de la build 10149 publicada el 24 de juny de 2015. Microsoft ha assegurat que en el futur s'afegirà suport per a Nokia, Windows Phone, Microsoft, encara que no s'inclouran tots els dispositius. La data de llançament de la versió final ja s'ha anunciat; Joe Belfiore va confirmar que a causa de com s'està desenvolupant el sistema operatiu, no va es va poder publicar de forma paral·lela a les edicions de PC de la plataforma.

Desenvolupament 
Microsoft ja havia començat el procés d'unificació de la plataforma Windows a través de classes de dispositius en 2012; Windows Phone 8 va deixar caure Windows CE- amb arquitectura basada en la del seu predecessor, Windows Phone 7, per a una plataforma construïda sobre l'arquitectura de Windows NT que comparteix gran part de la mateixa arquitectura amb el PC Windows 8 inclòs el sistema de fitxers (NTFS), pila de xarxa, elements de seguretat, motor gràfic (DirectX), marc de controlador de dispositiu i la capa d'abstracció de maquinari. A la Build 2014, Microsoft també va donar a conèixer el concepte d'aplicacions de Windows "universals". Amb l'addició del suport de Windows Runtime a aquestes plataformes, les aplicacions creades per Windows 8.1 ara podria portar a Windows Phone 8.1 i Xbox One mentre comparteixen una base de codi comú amb els seus homòlegs de PC. Les dades de l'usuari i la llicència de programari per a una aplicació també podria ser compartida entre múltiples plataformes.

El juliol de 2014, el llavors nou conseller delegat de Microsoft Satya Nadella va explicar que l'empresa tenia la intenció de "racionalitzar la pròxima versió de Windows des de tres sistemes operatius en un sol sistema operatiu convergent única per a les pantalles de totes les mides", unificant de Windows, Windows Phone, i Windows Embedded al voltant d'una arquitectura comuna i un ecosistema d'aplicacions unificada. No obstant això, Nadella declarat que aquests canvis interns no tindrien cap efecte sobre la forma en què els sistemes operatius són comercialitzats i venuts.

El 30 de setembre de 2014, Microsoft va donar a conèixer Windows 10; Terry Myerson va explicar que Windows 10 seria de Microsoft la "plataforma integral mai feta", promovent plans per proporcionar una plataforma de "unificat" per ordinadors de sobretaula, ordinadors portatils, tauletes i telèfons intel·ligents. Windows 10 en els telèfons es va donar a conèixer públicament durant l'esdeveniment del 21 de gener 2015; a diferència de les versions anteriors de Windows Phone, Windows 10 també ampliarà l'enfocament de la plataforma per a tablets petites, basats en ARM, per la qual cosa és un  de facto  successor de Microsoft comercialment fracassat Windows RT plataforma (que es basa en la versió de PC de Windows 8). Dispositius Windows RT rebran una actualització diferent amb algunes de les característiques de Windows 10 per a PC.

Durant la conferència de la Build 2015, Microsoft va anunciar Windows Bridge, una col·lecció d'eines per permetre que el programari d'Android i d'iOS es traslladés a Windows 10 Mobile. Windows Bridge per Android consisteix en un entorn d'execució (amb nom en codi "Astoria") que permet aplicacions d'Android escrites en Java o C++ per a ser adaptat per al seu ús sota Windows 10. La capa implementarà la majoria d'Interficies de Programació d'Aplicacions d'Android 4.4, traduint les trucades rellevants dins de les trucades equivalents de l'API de Windows. El suport a les plataformes de Microsoft, com Bing Maps i Xbox Live estarà disponible com gairebé el reemplaçament d'equivalent dels Google Mobile Services. Les aplicacions d'Android per a Windows 10 es poden publicar en Windows Store en arxius APK. La capa conté algunes limitacions: Google Mobile Services i certes API bàsiques no estaran disponibles, i Kevin Gall, director tècnic de la Plataforma Windows Developer, va explicar que les aplicacions que tenen la "integració profunda en les tasques de fons", com el programari de missatgeria, no s'executen bé en aquest entorn. Windows Bridge per iOS (amb nom en codi "Islandwood") 
és un conjunt d'eines de codi obert intermediari que proporciona una cadena d'eines per compilar aplicacions basades en Objective-C per a executar aplicacions universals en Windows 10. Visual Studio 2015 pot convertir els projectes d'Xcode dins dels projectes de Visual Studio. Una de les primeres builds de Windows Bridge per iOS va ser llançada com a programari lliure sota la llicència X11 el 6 d'agost de 2015, mentre que la versió d'Android està en beta tancada.

Creació del nom 
D'acord amb l'estratègia d'unificació de Microsoft, aquest sistema operatiu es marca principalment com una edició de Windows 10, en comptes de "Windows Phone 10". Microsoft havia començat a eliminar referències específiques a la marca Windows Phone en la seva publicitat a meitats de 2014, però els crítics encara han considerat que el sistema operatiu sigui una iteració i la continuació de Windows Phone causa del seu llinatge i funcionalitat global similar. Microsoft es va referir al sistema operatiu com a "Windows 10 per a telèfons i tauletes petites", durant la seva inauguració, però imatges filtrades d'una Technical Preview identifiquen el sistema operatiu com a "Windows 10 Mobile" i la vista prèvia tècnica es diu oficialment el "Windows 10 Technical Preview per a telèfons".

El 13 de maig de 2015, Microsoft va confirmar que oficialment la plataforma seria conegut com a Windows 10 Mobile.

Característiques 
Un aspecte important del sistema operatiu és un enfocament en l'harmonització d'experiències d'usuari i funcionalitat entre diferents classes de dispositius; en particular, dispositius que executen PC-versió orientada de Windows 10, i els telèfons intel·ligents. Sota el concepte "Windows app", aplicacions de Windows Runtime per Windows 10 en PC pot ser portat a altres plataformes de Windows, com Windows 10 al mòbil, i compartir la mateixa base de codi gairebé, però amb adaptacions per a la classe de dispositiu específic. Windows 10 al mòbil ho farà també, si escau, elements de la interfície d'usuari aplicables amb el seu homòleg de PC, com ara un menú de Centre d'Accions i la configuració actualitzada. Durant la seva presentació inicial, Microsoft va presentar diversos exemples d'aplicacions de Windows que tindrien interfícies de funcionalitat i d'usuari similars entre Windows 10 en equips d'escriptori i dispositius mòbils, incloent-hi fotos actualitzades, aplicació de Mapes i noves aplicacions de Microsoft Office.

Les notificacions es poden sincronitzar entre dispositius; desestimant una notificació sobre, per exemple, un ordinador portàtil, també descartar des d'un telèfon. Certs tipus de notificacions ara permeten respostes en línia. La pantalla d'inici té ara l'opció de mostrar fons de pantalla com a fons de la pantalla darrere de teules translúcides, en comptes de dins de les rajoles. L'aplicació de missatgeria afegeix suport per a Internet basat en la missatgeria per Skype al costat dels SMS, de manera similar a iMessage, i pot sincronitzar aquestes converses amb altres dispositius. L'aplicació de la càmera s'ha actualitzat perquè coincideixi amb l'aplicació "Lumia Camera" prèviament exclusiu als productes Lumia, i una nova aplicació Fotos afegeix contingut de l'emmagatzematge local i a OneDrive, i serà capaç de dur a terme millores automàtiques a les fotos. El teclat en pantalla ara conté un dispositiu de punter virtual per manipular el cursor d'edició de text, un botó d'entrada de veu dedicada, i es pot desplaçar cap a l'esquerra o dreta de la pantalla per millorar la facilitat d'ús amb una sola mà en dispositius més grans. Windows 10 Mobile també inclou una adaptació del concepte de "Continuum" de la seva contrapart PC; en els dispositius compatibles, quan està connectat a una pantalla externa, Windows 10 Mobile pot escalar la seva interfície d'usuari i les aplicacions en una interfície d'escriptori "d'un PC", com el Tablet-Mode de les edicions d'escriptori de Windows 10 amb suport per a ratolí i teclat.
Una nova iteracció de la suite Office Mobile, Office per a Windows 10, també s'inclou amb el sistema operatiu. D'acord amb les versions Android i iOS d'Office Mobile, introdueixen una nova interfície d'usuari amb una variació del ribbon utilitzat per la versió d'escriptori, i una nova versió mòbil d'Outlook. Outlook utilitza el mateix motor de renderitzat que la versió d'escriptori de Windows de Microsoft Word. Microsoft Edge reemplaçarà Internet Explorer Mobile com el navegador web per defecte.

Llançament 

Els telèfons intel·ligents amb Windows Phone 8.1 es podran actualitzar a Windows 10 Mobile, conformitat amb la compatibilitat de maquinari i suport del fabricant. No tots els telèfons rebran l'actualització o donar suport a totes les seves característiques.

Al novembre de 2014, un post del compte de Microsoft a Twitter declara que tots els telèfons intel·ligents Nokia i Microsoft Lumia amb Windows Phone 8 i 8.1 rebrien canvis a Windows 10, però després de la inauguració oficial, Microsoft ha reiterat i va afirmar que estaven atacant la "majoria" dels telèfons Lumia. Al febrer de 2015, Joe Belfiore declarar que Microsoft estava "treballant en" una versió de 10 per als dispositius de gamma baixa amb 512 MB de RAM, citant específicament el model Nokia Lumia 520 el que representa el 24,5% de tots els dispositius Windows Phone venuts, però va reafirmar que no totes les seves característiques seria recolzat en aquests dispositius.

El programa "Windows Insider", adoptat per proporcionar una versió beta pública de la versió per a PC de Windows 10, es fa servir per proporcionar una versió beta pública de Windows 10 per als dispositius mòbils seleccionats. Quan la primera beta de "Windows 10 per telèfon i tauletes petites" va ser llançat el 12 de febrer de 2015, la llista de telèfons compatibles era bastant limitada, i va incloure tercera generació solament més recent (sèrie x30) dispositius Lumia, i habia una segona generació (x20 sèrie) Lumías.

Gabriel Aul, el cap del programa "Windows Insider", va dir que la següent build anava a ser llançat el 10 d'abril de 2015, el que donaria suport productes més segona i tercera generació de Lumia. La compilació es va publicar com havia promès, malgrat un error amb escalament dispositiu significa que els Lumia 930, Lumia Icon, i el Lumia 640 XL no estan inclosos, encara que s'admeten tots els altres Lumías. Això inclou el Lumia 520, el més popular de Windows Phone de tots els temps, tot i el lliurament de l'actualització es va deixar en suspens per a ell i diversos altres models, com el Lumia 640, amb problemes trobats amb la còpia de seguretat i restaurar. Una actualització des de Windows Phone Recovery Tool resol aquestes preocupacions, i el lliurament de les actualitzacions de Windows 10 va ser restaurat al 520 amb la build 10052, i per al 640 amb la build 10080.

Amb el llançament de la build 10080 per al Lumia 930, Icona i 640 XL el 15 de maig de 2015, gairebé tots els segons, tercers i productes Lumia quarta generació ara són compatibles amb la vista prèvia, a excepció del recentment publicat Lumia 540. A més, el HTC One (M8) for Windowsara també compatible, convertint-se en el primer producte no Lumia a fer-ho.

La build 10136 va ser llançada el 16 de juny de 2015, amb un "error de migració", que requereix que els dispositius existents en la build 10080 han de revertir a Windows Phone 8.1 utilitzant l'eina de recuperació abans de la instal·lació de 10136. Aquest error de migració arreglat una setmana més tard amb el llançament de la build 10149.

Si bé aquestes últimes versions no són compatibles amb tots els dispositius que no siguin els que hem esmentat anteriorment, segueix existint la possibilitat que les actualitzacions posteriors es puguin afegir en un suport per a nous dispositius. A més, mentre que Microsoft ha promès portar Windows 10 Mobile per a tots els dispositius Windows Phone, incloses les realitzades per nombrosos socis de maquinari de tercers de Microsoft, cada un obtindrà una vista prèvia a través del programa Insider.

Especificacions de maquinari 
Les especificacions mínimes per Windows 10 Mobile són similars a les de Windows Phone 8, amb una resolució de pantalla mínima de 800x480 (854x480 amb botons de programari) i 512 MB de RAM. A causa dels avenços de maquinari i suport del sistema operatiu per tauletes, les resolucions de pantalla ara poden arribar a una resolució tant com a QSXGA (2560×2048) ia més, a diferència dels 1080p de Windows Phone 8. La quantitat mínima de RAM necessària és dictat per la resolució de la pantalla; pantalles amb una resolució superior a 960 × 540 requereixen 1 GB de RAM, pantalles de 1440 x 900 i superiors requereixen 2 GB, 2048 × 1152 i superiors requereixen 3 GB, i 2560 × 2048 i superiors requereixen 4 GB.

Igual que amb Windows Phone, Windows 10 Mobile suporta ARM SoCs de Qualcomm, la línia Snapdragon, afegint suport per al 208, 210, 615, 808, i 810. El sistema operatiu també introduirà suport IA-32  per al sistema en els xips d'Intel i AMD, incloent Intel Atom x3 i Atom X5 i x7 i AMD Carrizo. Encara que alguns d'aquests xips són suportats per 64-bit, Windows 10 Mobile només donarà suport per operacions en 32-bit.

Referències 

10 Mobile
Windows 10